Corto – abbreviazione di cortometraggio
 Monte Corto – monte dell'isola d'Elba